Il doppio del Madrid Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma solo la Sánchez Vicario ha partecipato in coppia con Mary Joe Fernández.

La Fernández e la Sánchez Vicario hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Inés Gorrochategui e Irina Spîrlea.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Mary Joe Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Amy Frazier /  Kimberly Po (primo turno)
 Rika Hiraki /  Florencia Labat (quarti di finale)
 Patty Schnyder /  Linda Wild (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Open 1997